«Лотос» — скорый фирменный пассажирский поезд (№ 005Ж/005Г) Российских железных дорог, курсирующий ежедневно по маршруту Астрахань — Москва — Астрахань.

Время в пути составляет от Павелецкого вокзала до Астрахани I - 29 часов; от Астрахани I до Павелецкого вокзала - 27 часов.

История 
1970 год — поезд «Лотос» впервые пущен по маршруту Астрахань — Москва.

В 1992 году поезд был переведён в категорию фирменных. 

В 2005 году для обслуживающих поезд проводников была введена специальная форменная одежда с логотипом Приволжской железной дороги. В том же году в связи с межправительственным конфликтом России и Казахстана поезду были отменены все казахстанские остановки на участке Палласовка — Верхний Баскунчак, дважды заходящем на территорию Западно-Казахстанской области. В 2005—2007 годах к составу поезда также был приписан беспересадочный вагон сообщением Москва-Павелецкая — Волгоград — Астрахань, имевший номер 18 (курсировал с поездами № 1/2 Москва — Волгоград и 605/606 Волгоград — Астрахань, обратно до Волгограда следовал в составе с ещё одним беспересадочным вагоном как отдельный поезд № 37) и раскрашенный в фирменную расцветку «Лотоса». 

За 2005 год поездом было перевезено 192 000 пассажиров.

С 10 ноября 2011 года значительно обновлена трасса маршрута (поезд перенаправлен через Грязи-Воронежские, Поворино и Волгоград вместо Тамбова и Саратова взамен отменённого поезда № 37/38 Волгоград — Астрахань).

В 2011 году было произведено обновление восьми плацкартных вагонов составов поезда. В новых вагонах установлены стеклопакеты, размещены современная система кондиционирования воздуха, биотуалеты и электронные табло с информацией о времени, температуре в салоне вагона, о работе туалета. Стоимость новых вагонов составила около 239 млн рублей.

С ноября 2012 года Федеральная пассажирская компания совместно со спутниковым оператором Стэк.Ком стали предоставлять пассажирам поезда новую платную услугу — мобильный интернет. Данным сервисом могут воспользоваться владельцы устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi. Приём сигнала осуществляется через установленный в штабном вагоне комплекс связи «3G + спутник».

15 января 2013 года в связи с отменой скорого поезда № 93/94 поезд возвращён на прежнюю трассу и поставлен в график отменённого поезда в общий оборот с пассажирским поездом № 283/284. Через несколько месяцев поезд № 283/284 исчез из графика, и на маршруте остались вагоны, выпущенные с 2007 года и перешедшие «Лотосу» в наследство от бывшего поезда № 93/94. С весны 2016 года, в связи с ликвидацией вагонного участка ВЧД-16 "Астрахань", состав поезда передан на формирование в Волгоград и увязан в общий оборот с поездом № 1/2 «Волгоград» в сообщении Волгоград — Москва.

С лета 2016 года поезд передан на формирование в Саратов; тогда же в составе поезда появились прицепные вагоны короткого маршрута (Москва-Павелецкая — Саратов).

С 12 декабря 2016 по 3 августа 2017 года на маршруте поезда проводился эксперимент по переносу графика движения поезда в направлении из Астрахани на более раннее время, связанный с переходом Астраханской области на самарское время (до 2016 года время отправления поезда смещалось от 12:30 в начале 2000-х до 13:50 к 2015 году, а в 2016 году график был сдвинут более, чем на 3,5 часа назад). С 4 августа 2017 года время отправления из Астрахани было возвращено к привычному — 13:50, прибытие в Москву на следующие сутки в 16:49, однако уже через четыре месяца снова был введён график образца 2016 года.

Схема состава поезда 
Современная схема состава была образована путём объединения с «Лотосом» одного из отменённых ранее поездов, курсировавших по маршруту Саратов — Москва. С декабря 2017 года часть состава, следующая укороченным маршрутом (Москва — Саратов), прицепляется в Саратове в хвостовую часть, а в Москве — в головную; до Астрахани доезжает в среднем от 6 до 9 вагонов + вагон—ресторан. Ротация вагонов на обслуживание в депо на маршруте обеспечивается за счёт смены направления движения в Мичуринске-Уральском и включением прицепных вагонов короткого маршрута.

Маршрут следования 
За более чем сорокалетнюю историю поезда трасса его следования неоднократно менялась. Наиболее часто использовались два варианта трассы следования — через Тамбов и Саратов и через Поворино и Волгоград, расходившиеся в черте Мичуринского узла и соединявшиеся в Верхнем Баскунчаке. Независимо от конфигурации трассы, на маршруте предусмотрены четыре смены локомотива — в Узуново, Мичуринске-Уральском, Ртищево I и Саратове I (для "волгоградского" варианта трассы - Узуново, Грязи-Воронежские и Волгоград I).

Примечания

Ссылки 
 Фирменный поезд «Лотос».
 Фирменный поезд «Лотос» Приволжской железной дороги примет участие в конкурсе на лучший поезд ОАО «РЖД».

Поезда России
Транспорт Астрахани